Francisco Antonio Mallarino Ibargüen (?-Caloto, 24 de junio de 1883) fue un político colombiano, miembro del Partido Conservador Colombiano. Mallarino fue alcalde de Cali, ciudad que era fortín político de su familia, coincidiendo su mandato con el del entonces presidente encargado de Manuel María Mallarino, su hermano mayor, y después con el del presidente titular Mariano Ospina Rodriguez, también conservador como su hermano y familia.

Familia 
Francisco Mallarino Ibargüen era hijo del colombiano de ascendencia hispano-italiana José María Mallarino y Vargas, y de su esposa Juana María de la Concepción Scarpetta (Ibargüen, era el apellido de su madre adpotiva); siendo sus hermanos el político conservador Manuel María, y la dama María Josefa Mallarino Ibargüen.

Su hermano Manuel María se casó con María Mercedes Cabal Borrero, quien inspiró al poeta Jorge Isaacs a escribir la novela María, hija del rico ascendado Víctor Cabal Molina.

Su hermana María Josefa se casó con el político y ascendado Vicente Holguín Sánchez, con quien tuvo numerosa descendenciaː Entre sus hijos destacaban los hermanos Carlos y Jorge Holguín Mallarino. Carlos se casó con Margarita Caro Tobar, hija de José Eusebio Caro y hermana de Miguel Antonio Caro; mientras que Jorge hizo lo propio con Cecilia Arboleda, hija de Julio Arboleda y sobrina de Sergio Arboleda.

Referencias 

Hombres
Políticos del Partido Conservador Colombiano
Alcaldes de Cali
Familia Mallarino